Оне-сюр-Одо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Оне-сюр-Одон. Округ коммуны — Вир.

Код INSEE коммуны — 14027.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3099 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1939 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1432 были экономически активными, 507 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 1432 активных жителей работали 1302 человека (734 мужчины и 568 женщин), безработных было 130 (48 мужчин и 82 женщины). Среди 507 неактивных 162 человека были учениками или студентами, 175 — пенсионерами, 170 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Оне-сюр-Одон  

Коммуны департамента Кальвадос